Лукьяновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Липецкая область
 Лукьяновское сельское поселение — входит в Становлянский район

Омская область
 Лукьяновское сельское поселение — входит в Одесский район